

Cinema
 La storia infinita (Die unendliche Geschichte) – film di Wolfgang Petersen del 1984
 La storia infinita 2 (The NeverEnding Story II: The Next Chapter) – film di George Trumbull Miller del 1990
 La storia infinita 3 (The NeverEnding Story III) – film di Peter MacDonald del 1994
 – film anime di Akiyuki Shinbō e Yukihiro Miyamoto del 2012

Letteratura
 La storia infinita (Die unendliche Geschichte) – romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende del 1979

Musica
 La storia infinita – singolo dei Dear Jack del 2016
 La storia infinita – singolo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2020

Televisione
 La storia infinita (Die unendliche Geschichte) – serie televisiva animata trasmessa tra il 1995 e il 1996